Maagdenhuis (Amsterdam)
 Maagdenhuis (Anvers)